HMS Quorn je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Quorn (1916) 
 HMS Quorn (L66) 
 HMS Quorn (M41)

Quorn